Список самых высоких зданий Хьюстона  содержит упорядоченные по высоте высотные здания американского города Хьюстона, штат Техас. Высочайшее здание в Хьюстоне — 75-этажная JPMorgan Chase Tower высотой 305 метров, построенная в 1982 году. Башня JPMorgan Chase является самым высоким пятиугольным зданием в мире. Второе и третье по высоте здания в Хьюстоне — Wells Fargo Plaza и Williams Tower.

Начало истории создания высотных зданий в Хьюстоне относится к 1904 году, когда было завершено строительство восьмиэтажного здания  высотой 32 метра, которое выделялось своей высотой на фоне малоэтажной застройки города. Самым последним построенным зданием выше 150 метров является , возведение которого было завершено в 2017 году.

Бум высотного строительства в Хьюстоне пришёлся на 1970-е и 1980-е годы. В этот период в городе было построено 25 из 41 здания высотой от 150 метров, которые существуют на данный момент. Сейчас в Хьюстоне насчитывается 41 завершённое здание высотой свыше 150 метров и проектируется 3 здания.


Построенные здания 
В этом списке перечислены высотные здания Хьюстона высотой не менее 150 метров (высота измеряется по высоте верхнего архитектурного элемента, то есть до верхушки шпиля). Элементы, не являющиеся архитектурным продолжением здания, например, антенны, не учитываются.

Строящиеся и предложенные к строительству здания

Строящиеся 

По состоянию на 2022 год не строилось зданий выше 150 метров.

Предложенные

Хронология высочайших зданий Хьюстона

См. также 
 Архитектура Техаса
 Список самых высоких зданий Техаса
 Список самых высоких зданий Далласа
 
 Список самых высоких зданий Остина

Примечания

Ссылки 
 Хьюстон на Emporis
 Хьюстон на SkyscraperPage
 Хьюстон на сайте Совета по высотным зданиям и городской среде

  
Хьюстон
Здания Хьюстона